Kazelo ima više značenja:
 Kazelo (Asti)
 Kazelo (Kozenca)
 Kazelo (Firenca)
 Kazelo (Leko)
 Kazelo (Pezaro i Urbino)
 Kazelo (Pordenone)
 Kazelo (Sondrio)
 Kazelo (Verona)